Pimpin' Phernelia — четвертий студійний альбом американського репера Дрю Дауна, виданий 28 серпня 2001 р. лейблами American Recordings та Loon-E Bin Productions. Виконавчий продюсер: Nemo. Виробник фізичних носіїв: Rainbo Records. Мастеринг: Боб Лензер на Techovoice.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Дрю Дауна
Англомовні музичні альбоми